NGC 3040A, een spiraalvormig sterrenstelsel in het sterrenbeeld Leeuw
NGC 3040B, een spiraalvormig sterrenstelsel in het sterrenbeeld Leeuw